Sofiya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sofija (huvudstaden), Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 
 Sofijska oblast, region, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar